Kleinhaslau ist der Name folgender Orte:

 Kleinhaslau (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern
 Kleinhaslau (Gemeinde Sallingberg), Ortschaft der Marktgemeinde Sallingberg im Bezirk Zwettl in Niederösterreich